Името Кривня носят две български села:

 Кривня (Област Варна)
 Кривня (Област Русе)